

События 
 Ашшур-дан III подавил мятеж в Гузане.
 Умер князь Чу Сюн-кань, ему наследовал сын Мао Фэнь (Сюн-Шунь, эра правления 757—741). Он присоединил владение Пу (точная дата неясна).
 Умер князь Вэй У-гун (по преданию, ему было 95 лет), ему наследовал сын Ян (Чжуан-гун, эра правления 757—735).

См. также

Примечания